Pseudhaloptilus är ett släkte av kräftdjur. Pseudhaloptilus ingår i familjen Augaptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudhaloptilus